Clarmont (Alta Garona), municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Clarmont (Arieja), municipi francès al departament de l'Arieja (regió de Migdia-Pirineus)
 Clarmont (Aude), municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Clarmont (Landes), municipi francès al departament de les Landes (regió de l'Aquitània)
 Clarmont d'Alvèrnia, capital de departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia)
 Clarmont de Beuregard, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Clarmont d'Eissiduelh, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Clarmont d'Erau, municipi francès al departament de l'Erau (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Clarmont-Devath, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Clarmont de Savés, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Clarmont Sobiran, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Bisbat de Clarmont
 Bisbat de Clarmont d'Alvèrnia 
 Cantó de Clarmont d'Alvèrnia Centre
 Cantó de Clarmont d'Alvèrnia Est
 Cantó de Clarmont d'Alvèrnia Oest
 Cantó de Clarmont d'Alvèrnia Nord
 Cantó de Clarmont d'Alvèrnia Nord-Oest
 Cantó de Clarmont d'Alvèrnia Sud
 Cantó de Clarmont d'Alvèrnia Sud-Est
 Cantó de Clarmont d'Alvèrnia Sud-Oest
 Cantó de Clarmont d'Erau
 Catedral de Clarmont-Ferrand
 Comtat de Clarmont, jurisdicció feudal Delfinat d'Alvèrnia existent del 1155 al 1302 
 Districte de Clarmont d'Alvèrnia, districte del departament francès del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia) 
 Vescomtat de Clarmont, jurisdicció feudal d'Occitània centrada a Clarmont d'Alvèrnia, regida per comtes visigots (475-507) i merovingis (507-751)